Desa Kekeran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kekeran (administrativ by i Indonesien, lat -8,58, long 115,16), Provinsi Bali, 
 Desa Kekeran (administrativ by i Indonesien, lat -8,27, long 114,97), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar